est une expression anglaise signifiant « l'inconnu ». Elle peut faire référence à :

 , série télévisée américaine créé par Steve Tzirlin et Chris Collins diffusée en 2012 ;
 , titre original de L'Inconnu, film américain muet de Tod Browning sorti en 1927.

Voir aussi